Lechisch steht für:

 polnisch, abgeleitet von Lechia bzw. Lechland
 Lechische Sprachen, eine Untergruppe der westslawischen Sprachen
 Lachische Sprache, eine Dialektgruppe der westslawischen Sprachen

Siehe auch:
 Lech (Begriffsklärung)
 Lachisch
 Lakische Sprache